Белодедово — название населённых пунктов.

Россия 
 Белодедово — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Белодедово — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.